Короткі історії () — фантастична бара-манґа (збірка коротких історій), написана манґака під псевдоніном «Ментайко». Даний збірник був складений самим автором.

Сюжет 
 «Manhood Combination — Bikun Bikun/Комбінація мужності — Бікун Бікун»

Два меха-роботи з сексуальними рухачами влаштували черґову бійку у центрі великого міста. Їх крісла, повністю передають відчуття одне-одноґо…

 «One Thousand Metres Underwater/Одна тисяча метрів під водою»

Старша школа. Усі старшокласники вже випустились, так що ґоловний ґерой манґи, у клубі з плавання лишився один з однокласником Тіхарою. Хоча вони і були одні, спочатку вони завзято тренувалися, але потім… Вони почали реґулярно ховатися від тренера і обніматися і тертися своїми членами… Тіхара запропонував Ёсумі звільнити їх… Тихара поринув під воду і почав робити друґові мінет.

Затіяв усе це Тіхара, а Йосумі просто було цікаво, так що він швидко поґодився. Але проблема поляґала у тому, що спочатку усе ніби було «по-приколу», але вочевидь Йосу закохався у Тіхару серйозно. Коли порчу бив Тахара, його моральні тормози кудись безслідно зникали… ЙОсумі, може торкатися Тіхари лише тоді, коли той під водою… Та чому він займається з ним сексом, лише тому, що більше ні з ким?

Автору давно хоітлося намалювати манґу про секс під водою, що не так і просто, насправді зробити.

 «Seriouly, okay, i'm sorry/Добре, гаразд, я шкодую про все»

Десь у Японії, Тамахіро, разом із друзями тренувався у бейсболі. Раптово, з'явився прибулець, який з захопленням спостеріґав за Тамахіро і є шаленим фанатом бейсболу. Прибулець вирішив вприснути у хлопця працьовитої ДНК… А точніше, був публічно зґвалтований перед своїми друзями-бейсбоілстами. Через нове днек, член Тамахіро став величезним і йому довелося забути про бейсбол, але зробив непоґану кар'єру у сфері відео для дорослих, під псевдонімом Тіґант Вонґ.

Персонажі 
 Тіхара і Йосусі — очні старших класів, що разом відвідують басейн.
 Тамахіро — був зґвалтований іншопланетним тентаклем…

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Short Stories на сайту «AdultManga»  
 Манґа на сайті «baraclub»  

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Ментайко